
Термин карбен има више значења.

 Карбен (насеље), град у њемачкој савезној држави Хесен.
 Карбен (молекул), молекул који садржи неутрални атом угљеника са валенцом два, и са два слободна валентна електрона.